{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Дивизион «А»  Венгрия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2014/2015
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1933 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |  ЮНИКА-Евролизинг Шопрон
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | БСЕ Будапешт (22)
|}Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин''' — турнир среди венгерских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1933 году, чемпионками которого стала женская команда спортклуба Высшего института физического воспитания . Больше всего титулов — 22 на счету у будапештской «БСЕ».

Чемпионы 

 * — отсутствует достоверная информация о чемпионстве

Достижения клубов 

 * — отсутствует достоверная информация о чемпионстве

Примечания

См. также 
 Чемпионат Венгрии по баскетболу

Ссылки 
 Победители Чемпионата Венгрии
 Статистика чемпионатов Венгрии

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин